Il doppio del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Andrej Ol'chovskij e Slobodan Živojinović che hanno battuto in finale Daniel Vacek e Richard Vogel 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Andrej Ol'chovskij /  Slobodan Živojinović (Campioni)
 Daniel Vacek /  Richard Vogel (finale)

 José Luis Aparisi /  Vicente Solves (primo turno)
 Massimo Boscatto /  Massimo Cierro (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 1991